Osoby o tym nazwisku:
 Anton Salvesen – norweski saneczkarz
 Jens Salvesen – norweski żeglarz, olimpijczyk